puk, pučanstvo, narod
pukovnija, vojna postrojba